Екатери́на Ю́рьевна Дёготь (род. 2 декабря 1958, Москва) — российский арт-критик, куратор, искусствовед, специалист по русскому искусству XX—XXI веков, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств.

Биография 
Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работала экскурсоводом Центрального выставочного зала «Манеж» (1981-88), с 1988 года — научный сотрудник теоретического отдела Государственной Третьяковской галереи.

В 1991 году в Москве совместно с Владимиром Левашовым создала Галерею 1.0.

Работала обозревателем газет «Коммерсантъ» (1993—2000), «Ведомости». Шеф-редактор раздела искусства портала OpenSpace.ru (до 2012). Член-корреспондент РАХ (2007).
Кандидат искусствоведения (2004). Преподаёт в Московской Школе фотографии и мультимедиа им. А. Родченко современное искусство.

В феврале 2012 года назначена членом комиссии Ассамблеи в Бергене — 2013.

Живёт и работает в Кёльне.

Постоянно включалась в Топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала «Артхроника».

В мае 2012 года выступила в СМИ с предложением выбора как стратегии — негосударственного пути развития культуры и общества в России.

В марте 2014 года кёльнская Академия мирового искусства (Akademie der kuenste der Welt) сообщила об избрании Екатерины Дёготь своим арт-директором. Этот пост Екатерина Дёготь будет занимать в течение двух лет.

В 2014 году Екатерина Дёготь стала лауреатом международной Премии имени Игоря Забела в области теории и культуры, церемония вручения которой состоялась в венском Сецессионе.

Книги 
 Дёготь Е. Террористический натурализм. — : Ad Marginem, 1998. — 224 с — ISBN 5-88059-038-0.
 Дёготь Е. Русское искусство XX века. — : Трилистник, 2000. — 224 с. — ISBN 5-89480-031-5.
 Дёготь Е. Борьба за знамя: Советское искусство между Троцким и Сталиным. 1926—1936. — : ММСИ, 2009. — 300 с.

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Дёготь на сайте Российской секции Международной ассоциации художественных критиков
 Екатерина Дёготь на сайте Российской академии художеств
 Пресс-конференция Е. Дёготь на сайте Lenta.Ru
 Екатерина Дёготь: «Потребительство публики нужно сознательно ломать, а для этого необходимо выходить за рамки эстетического…»
 Почему я не буду работать на COLTA.RU.: Екатерина Дёготь о старом OpenSpace.ru и о неизбежности личного выбора

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Журналисты газеты «Коммерсантъ»
Художественные критики современного искусства
Искусствоведы России
Художественные критики России
Кураторы современного искусства
Кураторы-искусствоведы России
Исследователи русского авангарда
Кураторы русского авангарда
Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко
Члены-корреспонденты РАХ
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи
Лауреаты Государственной премии «Инновация»